

Sigle 

 , un mode ventilatoire utilisé en réanimation. Il s'agit d'une marque déposée de la société Maquet.

Patronyme 

 Abraham Nava (né en 1964), joueur de football international mexicain.
 Angélina Nava (née en 2006), mieux connue comme Angelina, chanteuse française.
 Daniel Muñoz de la Nava (né en 1982), joueur de tennis professionnel espagnol.
 Gregory Nava (né en 1949), réalisateur, scénariste, producteur, directeur de la photographie et monteur américain.
 John Nava  (né en 1978), coureur cycliste vénézuélien.
 Julia Nava de Ruisánchez (1883-1964), écrivaine et militante féminine mexicaine.
 Luigi Nava (1851-1928), général italien.
 Mariella Nava (née en 1960), auteur-compositeur-interprète italienne.
 Matt Nava, directeur artistique américain.
 Michael Nava (né en 1954), avocat et écrivain américain.
 Stefano Nava (né en 1969), joueur de football italien.

Pseudonyme 
 Nava, nom de plume de Djafargulu Agha Djavanchir (1787-1866), général de division de l'armée impériale russe et poète azerbaïdjanais.

Toponymes

Nava, municipio de la communauté des Asturies.
Le palais de Nava, bâtiment de San Cristobal de La Laguna, dans l'île de Tenerife, aux Îles Canaries.

, village intégré à la commune de Palamuse.

, municipio de l'État de Coahuila.

Patronyme hispanique
Patronyme italien